Хакалон има више значења:

 Хакалон (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хакалон (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику